Crane Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Crane Building (Iowa), NRHP-Nr. 01000914
 Crane Building (Tennessee), NRHP-Nr. 83004246